Scott Williams peut désigner :
 Scott Williams (1968-), un joueur américain de basket-ball ;
 Scott Williams (1971-), un joueur américain de hockey sur gazon ;
 Scott Williams (1990-), un joueur gallois de rugby à XV ;
 Scott Williams, un patineur sur glace américain ;
 Scott Williams (1960-), un coloriste et encreur américain ;
 Scott Williams, un scénariste et producteur américain de télévision.